Ashleigh Nelson peut désigner :
 Ashleigh Nelson (née en 1987), joueuse de hockey sur gazon australienne ;
 Ashleigh Nelson (née en 1991), athlète britannique.